L'abréviation COMCOM peut faire référence à :

 Communauté de communes, en France
 Commission fédérale de la communication du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, en Suisse
 Compétence de communication